Квадратурная модуляция (квадратурная амплитудная модуляция, КАМ; , ) — разновидность амплитудной модуляции сигнала, которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на90° (/2радиан, то есть, четверть полного угла, поэтому «квадратурная»), каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом:
 ,
где  и  — модулирующие сигналы,  — несущая частота.

Квадратурной амплитудной манипуляцией (КАМн; , ) называется манипуляция, при которой изменяется как фаза, так и амплитуда сигнала, что позволяет увеличить количество информации, передаваемой одним состоянием (отсчётом) сигнала.

Формирование сигнала 

Предположим, что количество сигналов  равно , где  показывает число бит, переносимых одним сигналом. Пусть для начала ,  — натуральное. Тогда . Тогда сигналу с номером  можно поставить в соответствие два числа  и ,  по следующему правилу: . Пусть
  и .
Тогда величины  и  будут равномерно расположены в интервале .
Минимальное расстояние составит .

Если , то сигнальное множество строится путём прореживания сигнального множества для . Для этого случая минимальное расстояние

Применение 

Квадратурная модуляция применяется для передачи сигналов цветности в телевизионных стандартах PAL и NTSC, в стереофоническом радиовещании, в системах программно-определяемого радио (ПОР, SDR).

В простейшей ПОР квадратурно-модулированный сигнал с приёмника подаётся на вход звуковой карты, где оцифровывается АЦП и далее обрабатывается программно; в хороших системах АЦП уже встроен, он имеет бóльшую разрядность и быстродействие, и сигнал в компьютер подаётся цифровой, обычно через порт USB. ПОР позволяет получить с приёмника сигнал не одной радиостанции, а сразу некоторый диапазон частот. Для его анализа, декодирования и отображения применяют программное обеспечение (например, GQRX, SDR-Radio и другие)

См. также 
 IQ-сигнал
 Фазовая модуляция

Литература

Ссылки 
 Полосовые радиосигналы. Комплексная огибающая и универсальный квадратурный модулятор 

Амплитудная модуляция